Rapport signal sur bruit
 Renaissance Sportive de Berkane, club marocain omnisports.
Rennes School of Business, Grande école de commerce située à Rennes, France
 Code AITA de l’aéroport Roseberth, Queensland, Australie (liste des codes)
 Rethel Sportif Basket